Cesare Burali-Forti (1861-1931), un mathématicien italien ;
 paradoxe de Burali-Forti, en mathématiques ;
 Paolo Burali d'Arezzo (1511-1578), un cardinal italien.